I-liang může být:

 I-liang (Kchun-ming, Jün-nan) – okres v městské prefektuře Kchun-ming v provincii Jün-nan;
 I-liang (Čao-tchung, Jün-nan) – okres v městské prefektuře Čao-tchung v provincii Jün-nan.